Thomas Young peut désigner :
 Thomas Young (1507-1568), archevêque anglais d'York ;
 Thomas Young (1731-1777), patriote pendant la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 Thomas Young (1773-1829), physicien, médecin et égyptologue anglais ;
 Thomas Young (1891-1973), joueur écossais de rugby à XV ;
 Thomas Young (né en 1992), joueur gallois de rugby à XV.